Newlyweds var en TV-serie som följde det nygifta artistparet Nick Lachey och Jessica Simpson. Den 26 oktober 2002 gifte paret sig och under sommaren påföljande år påbörjades inspelningarna.

Serien producerades och visades av MTV.

Avsnitten 
Säsong 1
 Chicken by the Sea
 The Dancers
 Newlyweds Go Camping
 Newlyweds Go Golfing
 The Platypus
 Buffalo Wings
 Newlyweds Decorate
 The Video Shoot
 Newlyweds Birthday
 Jessica Cooks Dinner

Säsong 2
 The Anniversary
 Nick's 30th B-Day
 The Newlyweds Shop
 The French Language
 The Duet
 A Newlyweds Christmas
 Jessica's 'Dessert'
 Puppy Madness
 The Newlyweds Vacation
 Valentine's Day

Säsong 3
 CaCee Moves In
 Mismatched Threesome
 Celebrity Issues
 Eye Surgery
 Newlyweds Baby
 The Kentucky Derby
 Nick And Joe
 The Traveling Newlyweds
 Nick's Lawn
 The Newlyweds

Specialavsnitt
 Happy Birthday Jessica, Love Nick

Säsong 4
 Newlyweds Two Year Anniversary
 Jess Gets A Root Canal
 Training Daisy
 The Dukes of Hazzard
 New Years Eve
 The Orange Bowl
 The Boy's Week In Cabo
 Newlyweds Together Again
 The Valentine's Day Budget
 Newlyweds Series Finale

Externa länkar
Officiell sida för Newlyweds på MTV

Reality-program